NGC 4678-2 (другие обозначения — IC 824-1, MCG -1-33-18, IRAS12471-0418, PGC 43385) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4678
Дева (созвездие)